Напрямок — неоднозначне слово, яке може позначати:

 Лінія руху або лінія розміщення чого-небудь. Наприклад, у техніці — лінія конвеєрів. У військовій справі — напрямок головного удару.
 Перша обсадна колона у свердловині, яка зміцнює її стінку у верхніх ґрунтах.

Водночас на позначення наукових шкіл, культурних течій та стратегічних заходів великого масштабу використовують слово напрям. (Воно також може виступати синонімом "напрямку" у значенні 1).

Примітки

Література

Посилання 
 Радіонапрямок  /Словник професійної термінології  для  майбутніх  фахівців Національної  гвардії  України